Ла Венседора има више значења:

 Ла Венседора (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Венседора, Лос Трес Кочинитос, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Венседора (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику